752-й гвардейский мотострелковый Петроковский дважды Краснознамённый, орденов Суворова, Кутузова и Богдана Хмельницкого Волжский казачий полк — тактическое формирование Сухопутных войск Российской Федерации.

Условное наименование — Войсковая часть № 34670 (в/ч 34670). Сокращённое наименование — 752 гв. мсп.

Полк находится в составе 3-й мотострелковой дивизии, дислоцируется в г. Валуйки и п. Солоти Белгородской области.

История полка

Формирование и действия полка до 1941 года 
752-й гвардейский мотострелковый полк изначально был сформирован 26 июня 1939 года, на основе 2-го батальона 244-го территориального стрелкового полка, как 210-й стрелковый полк 82-й стрелковой дивизии Уральского военного округа.

В соответствии с этой директивой все части и подразделения 82-й стрелковой дивизии наряду с действительными получили условные наименования. 210-й стрелковый полк стали условно именовать в/ч 602.

В начале июля 1939 года полк в составе дивизии был переброшен в район реки Халхин-Гол и ещё в пути следования 82-я стрелковая дивизия получила приказ ВС ЗабВО № 13285/оп от 4 июля 1939 года о включении её в состав 57-го особого корпуса, преобразованного 19 июля 1939 года в 1-ю армейскую группу под командованием комкора Г. К. Жукова.

31 августа боевые действия 602-го (210-го) стрелкового полка можно считать оконченными. В числе других частей полк был выведен в резерв 1 армейской группы. За активные и смелые действия в боях в районе сопок Песчаная и Зелёная 210-й стрелковый полк получил благодарность от командующего 1 армейской группой комкора Г. К. Жукова

После окончания боевых действий 210-й стрелковый полк на Урал не вернулся, а был оставлен в Монголии.
Местом его постоянной дислокации стал город Чойбалсан, где полк находился до 7 октября 1941 года.

В марте 1940 года 210-й стрелковый полк перешёл на штат мотострелкового полка.

В связи с тяжёлой обстановкой под Москвой в период с 7 по 25 октября 1941 полк был в составе 82-й мсд переброшен на Западный фронт, где дивизия вошла в состав 5-й армии генерал-майора Л. А. Говорова

В период Великой Отечественной войны 
26 октября 1941 года после разгрузки эшелонов в г. Загорске и совершения марша Загорск — Москва — Кубинка с ходу вступил в бой в районе населённых пунктов Крутицы, Ляхово Московской области.

Во время Великой Отечественной войны полк принимал участие в боях под Москвой, в Ржевско-Сычёвской наступательной,Орловской, Каменец-Подольской операции, Львовско-Сандомирской, Висло-Одерской, Берлинской и Пражской операциях, закончив боевые действия в Чехословакии.

В марте 1942 года получил звание «гвардейский», преобразован в 6-й гвардейский мотострелковый полк.

В июне 1943 года на базе полка была сформирована 17-я гвардейская механизированная Краснознамённая бригада в составе 6-го гвардейского механизированного корпуса. Бригаде торжественно было вручено гвардейское Боевое Знамя.

Второй батальон бригады под командованием Николая Горюшкина в качестве танкового десанта принимал участие в освобождении Ченстоховы. А за непосредственное участие в освобождении города Пётркув (Петроков) бригаде было присвоено почётное наименование «Петроковская».
.

Послевоенный период 
В июне 1945 года, на основании приказа НКО СССР № 0013 от 10 июня 1945 года, 17-я гвардейская механизированная бригада была переформирована в 17-й гвардейский механизированный полк (в/ч 49941) в составе 6-й гвардейской механизированной дивизии (в/ч 89428).

Дислоцировался (согласно записям в историческом формуляре):

в Австрии:

с 24.06.1945 по 05.07.1945 в г. Гартберг

с 28.08.1945 по ноябрь 1945 года в г. Виннер — Нойштадт.

В ноябре 1945 г. полк передислоцирован в Венгрию г. Уй-Дерегд.

С 10.06.1946 полк дислоцировался в Эберсвальде.

Приказом по 6 гвардейской дивизии № 00409 от 01.11.1946 года полк был свёрнут в кадровый батальон. И только 25.04.1949 года вновь развёрнут в полноценный полк.
В 1957 году Директивой Главнокомандующего Сухопутными войсками №ОШ/1/243659 от 12.03.1957 года 17-й гвардейский механизированный полк (до июня 1945 года 17-я гвардейская механизированная бригада) был переформирован в 81-й гвардейский мотострелковый Петроковский дважды Краснознамённый, орденов Суворова, Кутузова и Богдана Хмельницкого полк.

В 1961 году, согласно Приказу командира 6-й гвардейской мотострелковой дивизии 81-й гв. МСП (без 1-го МСБ) был введён в г. Берлин «для оказания действенной помощи Правительству ГДР по возведению границы между Западным и Восточным Берлином». Дислоцировался в пригороде г. Берлина — Карлсхорст, ГДР.

Полк находился с 13 августа 1961 по 24 января 1962 года в городе Берлин и тесно взаимодействовал с отдельными комендантскими батальонами охраны и центральным (берлинским) пограничным округом ГДР.

После выхода полка из Берлина, 20 августа 1962 года на базе 133-го (пп 75242), 154-го (пп 51439) и 178-го (пп 83398) отдельных комендантских батальонов охраны и других частей 6-й гвардейской мотострелковой дивизии была сформирована 6-я отдельная гвардейская мотострелковая бригада в составе 20-й гвардейской общевойсковой армии ГСВГ c дислокацией Берлин Карлхорст.

С 13 мая по 5 сентября 1968 года полк участвовал в операции «Дунай».
13 мая полк получил сигнал тревоги и выдвинулся в запасной район, совершил 250 км марш и к 3.40 15 мая сосредоточился в районе Куннерсдорф. 20.08.1968 г., полк получил приказ пересечь границу ЧССР и к 6.00 21.08.1968 г., подошёл к восточной окраине Праги.

12 сентября 1968 г., вышел из Праги и сосредоточился около неё. 11 ноября 1968 года полк выведен из ЧССР и 12 ноября 1968 года прибыл в место постоянной дислокации Эберсвальде.
В полку сражался танк Т-34 «Мать — Родина». В 60-е гг., было решено установить танк «Мать — Родина» в расположении полка на гранитной трибуне с которой, по преданию, выступал Адольф Гитлер.

В 1985 году дивизия переформировывается в танковую и именуется как 90-я гвардейская танковая дивизия (формирования 1985 года).

Федеральный период 

В 1993 году в связи с ликвидацией Западной группы войск, полк, вместе с другими частями 90-й гвардейской танковой дивизии был выведен на территорию Российской Федерации и дислоцирован в посёлке Рощинский Самарской области, войдя в состав 2-й гвардейской танковой армии Приволжского военного округа.

В соответствии с приказом Министра обороны Российской Федерации № 036 от 15 июня 1994 года полку, дислоцирующемуся на территории Волжского казачьего войска, было присвоено традиционное казачье наименование «Волжский казачий»
В 1994—1995 в составе группировки «Север», полк принимал участие в штурме Грозного.

31 декабря 1994 года вместе с подразделениями 131-й отдельной мотострелковой бригады попал в окружение. При выходе из окружения полк понёс значительные потери, были ранены командир полка Ярославцев и начальник штаба полка Бурлаков. По состоянию на вечер 2 января 1995 года из 1241 человека личного состава (со средствами усиления) в строю оставалось 567 человек, то есть менее половины.

В апреле 1995 года полк выведен из Чечни.

В декабре 1997 года полк был передан в состав 27-й гвардейской мотострелковой дивизии ПриВО и дислоцировался в посёлке Кряж (пригород Самары), являлся полком постоянной готовности.

В период с февраля по июнь 2009 года на базе 81-го гв. мсп была создана, с передачей гвардейского Боевого знамени, наград, почётных наименований и исторического формуляра полка, 23-я отдельная гвардейская мотострелковая Петроковская дважды Краснознамённая, орденов Суворова, Кутузова и Богдана Хмельницкого Волжская казачья бригада.

В 2016 году 23-я отдельная гвардейская мотострелковая бригада была передислоцирована из Самары в г. Валуйки Белгородской области и переформирована в 752-й гвардейский мотострелковый полк (в/ч 34670) с сохранением наград, званий и исторического формуляра.

30 сентября 2022 года, в ходе вторжения России в Украину полк попал в оперативное окружение под Лиманом (Донецкая область). В оперативном окружении также оказался сформированный «Союзом добровольцев Донбасса» отряд под названием «Русский легион» (он же «Барс-13»).

Награды и почётные наименования

Командование 
Командиры полка/бригады

 19.03.1958 — 10.1960 гвардии подполковник Кириллов Иван Васильевич
 08.10.1960 — 09.1964 гвардии полковник Розанцев Алексей Трофимович
 16.09.1964 — 1968 гвардии подполковник Рыжков Николай Михайлович
 1969—1971 — гвардии подполковник Комаров Владимир Иванович
 1969—1969 — гвардии подполковник Антонов Анатолий Петрович
 28.06.1971 — 08.1976 гвардии подполковник Галиев Рифхат Нурмухаметович
 13.08.1976 — 1979 гвардии майор Рогушин Сергей Покопьевич
 1979 — 07.1981 гвардии майор Круглов Геннадий Алексеевич
 10.07.1981 — 11.1983 гвардии подполковник Степанов Анатолий Васильевич
 15.11.1983 — 07.1985 гвардии майор Беспалов Борис Георгиевич
 13.07.1985 — 07.1988 гвардии подполковник Макадзеев Олег Борисович
 03.07.1988 — 1990 гвардии подполковник Неговора Владимир Алексеевич
 1990 — 05.1991 гвардии подполковник Борисенок Сергей Владимирович
 17.05.1991 — 01.1995 гвардии подполковник Ярославцев, Александр Алексеевич
 17.01.1995 — 11.1997 гвардии полковник Айдаров Владимир Анатольевич
 29.11.1997 — 1998 гвардии полковник Стодеревский Юрий Юрьевич
 1998—2000 гвардии подполковник Герасименко Александр Владимирович
 30.09.2000 — 01.2004 гвардии подполковник Коваленко, Дмитрий Иванович, генерал-майор заместитель командующего 49-й армии
 10.01.2004 — 12.2005 гвардии полковник Янковский Андрей Иванович
 20.12.2005 — 02.2008 гвардии подполковник Шкатов Евгений Евгеньевич
 13.02.2008 — 08.2009 гвардии полковник Мильчаков Сергей Витальевич
 03.08.2009 — 2011: гвардии полковник Янковский, Андрей Иванович
 2011—2011: гвардии полковник Игнатенко, Александр Николаевич
 2012 — 11.2013: гвардии полковник Тубол, Евгений Викторович
 с 11.2013 — 2016: гвардии генерал-майор Степанищев, Константин Владимирович

Начальники штабов-первые заместители командира полка

 1957—1958 гвардии подполковник Цивенко Николай Михайлович
 1959—1960 гвардии подполковник Розанцев Алексей Тимофеевич
 1961—1962 гвардии подполковник Лакеев Михаил Иванович
 1963—1967 гвардии подполковник Ефанкин Борис Федосеевич
 1968—1970 гвардии подполковник Бердников Евгений Сергеевич
 1971—1972 гвардии подполковник Губанов Николай Иванович
 1973—1974 гвардии майор Ячменёв Евгений Алексеевич
 1974—1975 гвардии майор Калинин Виталий Васильевич
 1975—1977 гвардии капитан Штогрин Зиновий Иванович
 1977—1979 гвардии майор Дряпаченко Николай Алексеевич
 1980—1983 гвардии майор Беспалов Борис Георгиевич
 1983—1984 гвардии майор Ширшов Александр Николаевич
 1984—1987 гвардии подполковник Михайлов Валерий Георгиевич
 1987—1991 гвардии майор Эгамбердиев Бахадир Абдуманнабович
 1991—1992 гвардии майор Самолькин Алексей Николаевич
 1994 гвардии подполковник Зяблицев Александр Перфирьевич
 1994 гвардии подполковник Бурлаков Семён Борисович
 1995 гвардии подполковник Александренко Игорь Анатольевич
 1995 ВРИО кмсп гвардии подполковник Станкевич, Игорь Валентинович
 1996—1997 гвардии майор Вечков Кирилл Владимирович
 1998 гвардии майор Кузькин Владимир Александрович
 1999—2001 гвардии подполковник Медведев Валерий Николаевич
 2002 гвардии подполковник Миннуллин Наиль Рауфович
 2003—2004 гвардии подполковник Яровицкий Юрий Давидович
 2005—2006 гвардии подполковник Степанищев Константин Владимирович
 2007—2008 гвардии подполковник Захаров Сергей Владимирович
 2009	гвардии подполковник Болдырев Андрей Владимирович

Заместители командира полка по политической части

 1957—1958 гвардии подполковник Придворный Николай Фёдорович
 1959—1962 гвардии майор Жуга Иван Степанович
 1963—1968 гвардии подполковник Панахов Ибрагим Теймурович
 1969 гвардии подполковник Тимофеев Диоген Васильевич
 1970—1971 гвардии подполковник Матвеев Виктор Иванович
 1972—1975 гвардии майор Сухачев Юрий Владимирович
 1976—1977 гвардии подполковник Кондратенко Геннадий Деонисович
 1978—1979 гвардии майор Букатин Александр Григорьевич
 1980—1983 гвардии майор Волошенко Анатолий Юрьевич
 1984—1986 гвардии подполковник Чёрный Иосиф Иосифович
 1987—1988 гвардии майор Кирилов Борис Алексеевич
 1989 гвардии майор Аширбаев Исабек Ботбаевич
 1990 гвардии подполковник Мехович Александр Мечеславович
 1991 гвардии майор Кутовой Дмитрий Иванович
 1992—1996 гвардии подполковник Станкевич, Игорь Валентинович
 1997 гвардии майор Фомин Александр Геннадьевич
 1998 гвардии подполковник Франк Сергей Яковлевич
 1999—2001 гвардии подполковник Кузьмин Валентин Николаевич
 2002 гвардии подполковник Фомин Александр Геннадьевич
 2003 гвардии подполковник Пазий Алексей Петрович
 2004—2005 гвардии подполковник Тонких Дмитрий Викторович
 2006—2008 гвардии подполковник Курепин Алексей Владимирович

Отличившиеся воины 
Двое военнослужащих полка в ходе проведения антитеррористической операции на территории Чеченской республики в 1994—1995 годах стали Героями Российской Федерации.

Память

Списки погибших и без вести пропавших воинов 
Список погибших 81-й мотострелкового полка (90-я гв. ТД) приведён на сайте «Памяти военнослужащих посвящается…»

Ссылки на материалы об участии полка в первой чеченской войне 
 Полковник, Герой России Игорь Станкевич: «81-й из- боя не вышел!»
 Штурм Грозного (1994-1995)
 Памяти военнослужащих посвящается… (131 майкопская бригада, 81 гвардейский и 276 мотострелковые полки)
 Биографии военнослужащих группировки войск «Север», погибших и пропавших без вести на подходах к городу Грозному (ЧР), при штурме города, а также умерших от ран …
 Фильм «60 часов майкопской бригады»

Марш 81 гв. мсп 

слова и музыка Александра Конюхова

моим однополчанам всех времён
и моему командиру Макадзееву Олегу Борисовичу
посвящается

Гвардейский 81-й полк
Овеян доблестью и славой!
Пять орденов на знамени твоём
Сияют — Родины награды!

 Как много было пройдено дорог,
 Гордимся мы тобой по праву.
 Любых врагов разбить наш полк готов!
 Отцов и дедов наших преумножить славу!

Стоит в полку на постаменте танк,
Как память матери о сыне.
Отчизна-Мать, ты помнишь всех солдат
В боях погибших за Россию.

 Клянёмся помнить о Великих днях
 Для нас пример — отцы и деды.
 В бессмертье шаг. Поверженный рейхстаг.
 И над берлинским небом алый стяг Победы!

Нам всем живущим жизнь одна дана
Слезам и горю цену знаем.
И, повторяя павших имена,
Планету к миру призываем.

 Нам хватит воли, хватит и огня,
 Мы нашей мощи не скрываем.
 Но, грозное оружие храня,
 К борьбе за мир мы все народы призываем!
октябрь 1985 — август 1986

ГСВГ г. Эберсвальде-Финов

после участия полка в первой чеченской войне к тексту добавились два куплета
''автор герой России Игорь Станкевич

Когда входили в город Грозный мы,
То о наградах не мечтали.
Друзей своих от пуль не сберегли -
Но честь полка не потеряли!

 Горела техника, рвались сердца
 Рыдали матери и жёны.
 Отцы мы выполнили Ваш наказ-
 За Русь святую шли без спора.

Примечания

Литература

Ссылки 

 История 210 МСП — 6 гв. МСП — 17 гв. МБр −17 гв. МП — 81 гв. МСП — 23 гв. ОМСБр (Исторический формуляр части)
 История полка на gsvg88.narod.ru/
 История полка на сайте Берлинского гарнизона
 Командный состав 81-го гвардейского мотострелкового полка на сайте Берлинского гарнизона
 Тема однополчан 81-го гв. МСП,служивших в Эберсвальде на форуме «Назад в ГСВГ»
 Фотоальбомы 81-го гвардейского мотострелкового полка на сайте Берлинского гарнизона
 Статья «81-й полк отметит юбилей»

Мотострелковые полки СССР
Мотострелковые полки Российской Федерации
Советские войска в ГДР
Гвардейские полки
Воинские части и формирования, созданные в 1957 году
Воинские части и формирования, созданные в 2016 году
Появились в 2016 году в России